Saint-Éloi puede referirse a:

San Elegio, o San Eloy o en francés Saint Éloi, obispo de Noyon, ministro de hacienda para Dagoberto I;
Saint-Éloi, municipio parroquial de la provincia de Quebec en Canadá;
Saint-Éloi, municipio francés de Ain;
Saint-Éloi, municipio francés de Creuse;
Saint-Éloi, municipio francés de Nièvre;
Saint-Éloi-de-Fourques, municipio francés de Eure;
Saint-Eloy, municipio francés de Finisterre;
Saint-Éloy-d'Allier, municipio francés de Allier;
Saint-Éloy-de-Gy, municipio francés de Cher;
Saint-Éloy-la-Glacière, municipio francés de Puy-de-Dôme;
Saint-Éloy-les-Mines, municipio francés de Puy-de-Dôme; o
Saint-Éloy-les-Tuileries, municipio francés de Corrèze.

fr:Saint-Éloi
en:Saint-Éloy